Канзафа́р Уса́ев, также Канзафар Усейнов () (1738, д. Чекмагушево Ногайской даруги — 10 июля 1804, г. Балтийский Порт, ныне Палдиски, Эстония) — видный сподвижник Е. И. Пугачёва.

Биография

Юность 
По поводу места рождения Канзафара имеются 2 версии: либо нынешний Чекмагушевский р-н, либо ныне не существующая деревня в Кармаскалинском р-не РБ около с. Бузовьязы. 

Учился в медресе Батырши (Габдуллы Галиева) в д. Карышбаш Карышевской волости Сибирской дороги, ныне Балтачевский район Башкортостана. Мулла с. Бузовьязы с 1757 года, мишарский сотник с 1762 года.

Участие в Пугачёвском восстании 
С 1773 участвовал в Крестьянской войне (1773—1775), служил писарем у Кинзи Арсланова, участвовал в сражениях под Оренбургом, Екатеринбургом и Уфой.

В октябре 1773 года Канзафар Усаев со старшиной Ягафаром Кучумовым присоединился к войску Емельяна Пугачёва, в декабре того же года Пугачёв присвоил Канзафару чин полковника. 

6 января 1774 года Канзафар осаждал крепость Ачит, 9 января окружил город Кунгур (ныне Пермский край). 18 января к нему со своим отрядом присоединился Салават Юлаев, и они совместными усилиями безуспешно штурмовали город Кунгур. 3 июня 1774 года Пугачёв присваивает Канзафару Усаеву и Салавату Юлаеву чин бригадиров (генералов). 

Усаев привёл к Пугачёву авантюриста А. Т. Долгополова — «посланника цесаревича Павла».

Каторга 
4 августа 1774 года арестован и передан полковнику царской армии Кожину, находящемуся в городе Бугульма. Осуждён к наказанию кнутом, клеймлению и вечной каторге (по первоначальной редакции приговора, Усаева планировалось осудить на смертную казнь и повесить в Челябинске, однако меру наказания ещё до утверждения императрицей единолично смягчил генерал-прокурор Сената кн. А. А. Вяземский). Был среди тех осужденных, что присутствовали при казни Пугачёва на Болотной площади 31 января 1775 г. Канзафар Усаев доставлен на каторгу в Балтийский Порт (ныне Эстония) c Салаватом и его отцом Юлаем Азналиным.

Умер 10 июля 1804 года, пережив всех прочих пугачёвцев, содержавшихся в Балтийском Порту.

Память 
 Улица в селе Чекмагуш
 Герой книг С. П. Злобина «Салават Юлаев», В. Я. Шишкова «Емельян Пугачёв»
 Легкоатлетический пробег памяти Канзафара Усаева в Уфе
 Памятник в с. Бузовьязы

Примечания

Ссылки 
 
 Статья на Чекмагушевском районном портале
 А.Филиппов Канзафар Усаев — пугачёвский бригадир
 В.Сидоров По следам Салавата
 Открытие памятника Канзафару Усаеву

Предводители башкирских восстаний
Участники восстания Пугачёва
Родившиеся в Кармаскалинском районе